Příjmení Winternitz má více nositelů:

 Egon Winternitz (1871–1932), český mlynář, podnikatel a spolkový činovník židovského původu
 Moriz Winternitz (1863–1937), rakouský indolog a etnograf 
 Rudolf Winternitz (1882–1944), pražský architekt

Židovská příjmení